La Coppa di Grecia 1997-1998 è la 23ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 1997-1998 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Esperos Kallitheas, Olympia Larissa, Ampelokīpoi, Makedonikos, Palaio Faliro, Olympiakos, Arīs, AEK Atene, Panathīnaïkos, G.S. Larissa e A.O. Dafni ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1997-1998

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile